La Coupe de France féminine de basket-ball 2017-2018 est la  de la Coupe de France, également dénommée Trophée Joë Jaunay, en hommage à Joë Jaunay, basketteur international français décédé en 1993. Elle oppose vingt-cinq équipes professionnelles et amatrices françaises sous forme d'un tournoi à élimination directe. La compétition se déroule du  au , date de la finale à l'AccorHotels Arena dans le cadre des Finales 2018 des Coupes de France, organisées chaque année par la FFBB.

Bourges est le tenant du titre.

Calendrier

Résultats

Trente-deuxièmes de finale 

Quatre équipes participent aux trente-deuxièmes de finale.

Seizièmes de finale

Tableau final

Finale

Vainqueur

Bilan par divisions

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue féminine 2017-2018
 Ligue féminine 2 2017-2018
 Coupe de France masculine 2017-2018

Lien externe 
  Le site de la FFBB

2016-2017
Coupe F
Basket-ball F